McCormick bezeichnet:

 McCormick (Familienname), Personen mit diesem Familiennamen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCormick (Arkansas)
 McCormick (Illinois)
 McCormick (Pennsylvania)
 McCormick (South Carolina)
 McCormick (Washington)
 McCormick Crossroads (South Carolina)
 McCormick Ranch (Arizona)

Sonstiges:
 McCormick Harvesting Machine Company, ehemaliger amerikanischer Landmaschinenhersteller
 McCormick Place, das größte Kongresszentrum der Vereinigten Staaten
 McCormick Tractors International, italienischer Landmaschinenhersteller
 McCormick & Company, amerikanischer Gewürzhersteller (S&P 500)
 Kap McCormick, Kap an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Mount McCormick, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 McCormack